

Patronyme
 Gary Langan (1955- ) est un producteur de musique et ingénieur du son anglais.
 Glenn Langan, (1917-1991), fut un acteur américain.
 Tommy Langan, (1924-1974), fut un joueur irlandais de football gaélique.

Toponymie
 Langan est une commune française, située dans le département d'Ille-et-Vilaine et la région Bretagne.

Homonymie
Homonymie de patronyme